La Serie A 1955-1956 è stata la 54ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 24ª a girone unico), disputata tra il 18 settembre 1955 e il 3 giugno 1956 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gino Pivatelli () con 29 reti.

Stagione

Novità 

Lo scandalo concernente l' — rinominato dalla stampa "confessione di Settembrino" — aveva provocato la retrocessione a tavolino dei friulani in Serie B, consentendo a una  classificatasi ultima sul campo di mantenere la massima categoria.

Sul piano dirigenziale, da segnalare il cambiamento avvenuto ai vertici dell' con l'insediamento di Angelo Moratti a capo della società; nel corso della stagione una  venutasi a trovare in difficoltà sotto il profilo agonistico consolidò invece una tradizione già avviata, ponendo Umberto Agnelli al comando del club.

A livello mediatico, la neonata RAI tentò la trasmissione in diretta televisiva di due gare appositamente anticipate al sabato: il 31 dicembre 1955 furono infatti visibili - e -. In ambito sportivo si registrò infine l'impiego di arbitri stranieri — perlopiù di nazionalità austriaca — nel finale di torneo, decisione incorsa in numerose polemiche.

Avvenimenti 

A portarsi inizialmente al comando fu l'Inter, ben presto sorpassata dalla Fiorentina per le sconfitte rimediate con  e . I viola fecero loro il primato all'ottava giornata, forti di un collettivo nel quale si segnalavano gli innesti di Julinho e Montuori; nel resto del girone di andata i toscani mantennero il primato senza assilli, laureandosi campioni d'inverno con 5 punti di margine sul  detentore dello Scudetto. 

Degno di nota anche il comportamento del neopromosso , in grado d'insidiare temporaneamente la seconda piazza; con le romane stabili a ridosso dei vertici, deludente risultò invece il cammino della Juventus. In avvio della fase di ritorno, il calendario venne stravolto da una pesante ondata di gelo per certi versi simile a quella abbattutasi 56 anni più tardi.

Sul fronte sportivo, la marcia della Fiorentina verso il titolo non venne mai posta in discussione: il successo nello scontro diretto coi rossoneri ipotecò il passaggio di consegne, concretizzatosi alla sest'ultima giornata per effetto di un pari in quel di Trieste — contro un undici in lotta per la salvezza — che assicurò ai toscani l'aritmetico primato. I viola mantennero tra l'altro l'imbattibilità sino alla domenica conclusiva, quando cadendo a Genova videro frantumarsi una striscia positiva aperta il 24 aprile 1955 e perdurata ben 40 incontri. 

Con il ritardo accumulato dai milanesi quantificabile in addirittura 12 lunghezze, i concittadini nerazzurri completarono il podio; le formazioni della capitale si resero protagoniste di un discreto torneo, con i quartieri alti della graduatoria che segnalarono inoltre l'affacciarsi di un  sospinto dalle reti del cannoniere Pivatelli. Le compagini torinesi incapparono all'opposto in una stagione anonima, archiviata dal centro-classifica; nei bassifondi Napoli e Atalanta scamparono alla retrocessione, cui furono invece condannate Pro Patria e . La permanenza venne conseguita da  e Vicenza, con i giuliani forti di un lieve margine sui piemontesi e i berici favoriti dal buon girone di andata.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dei Campioni 1956-1957
      Invitata in Coppa Latina 1956 per rinuncia della Fiorentina
      Retrocesse in Serie B 1956-1957

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Fiorentina (20)
Minor numero di sconfitte: Fiorentina (1)
Miglior attacco: Milan (70 reti fatte)
Miglior difesa: Fiorentina (20 reti subite)
Miglior differenza reti: Fiorentina (+39)
Maggior numero di pareggi: Juventus (17)
Minor numero di vittorie: Pro Patria (3)
Maggior numero di sconfitte: Pro Patria (22)
Peggiore attacco: Triestina (27 reti fatte)
Peggior difesa: Pro Patria (87 reti subite)
Peggior differenza reti: Pro Patria (-56)
Partita con più reti: Napoli-Pro Patria 8-1 (5ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 838 gol (di cui 59 su calcio di rigore e 25 su autorete) da 175 diversi giocatori, per una media di 2,74 gol a partita.Da segnalare la quadripletta messa a segno da Eddie Firmani in Sampdoria-Pro Patria 7-0 della 13ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1955